George Michael Troup (1780-1856), un homme politique américain de Géorgie.
 George Alexander Troup (1863-1941), un architecte et homme d'État néo-zélandais.